Moșilor se poate referi la:

 Moșilor (cartier), cartier din București
 Târgul Moșilor
 Calea Moșilor din București

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Moșii (dezambiguizare)
 Moșuni (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)
 Moșnița (dezambiguizare)